Las siglas PCA pueden referirse a:

 El análisis de componentes principales, una técnica estadística.
 El Partido Comunista Argelino, antiguo partido fundado en 1920, que fue prohibido y disuelto en 1964.
 El Partido Comunista de Andalucía, la organización del Partido Comunista de España en la comunidad autónoma de Andalucía.
 El Partido Comunista de Aragón, la organización del Partido Comunista de España en la comunidad autónoma de Aragón.
 El Partido Comunista de Asturias, la organización del Partido Comunista de España en la comunidad autónoma de Asturias.
 El Partido Comunista de la Argentina.
 People's Choice Awards, premios otorgados anualmente como reconocimiento a lo más destacado en el cine, la televisión y la música.
 La persistencia del conducto arterioso, una anomalía cardíaca congénita.
 PokerStars Caribbean Adventure, uno de los mayores eventos de póker en vivo del mundo.
 Professional Chess Association, organización internacional de ajedrez que existió entre 1993 y 1996, y que era rival de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).